Епи́скоп Авени́р (в миру Алекса́ндр Сто́йчев Арнау́дов, ; 24 марта 1930, село Костиево, Пловдивская область — 11 июня 2001, Австрия) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Знепольский, викарий Западно- и Среднеевропейской епархии.

Биография 
В 1946—1951 годы обучался в Софийской духовной семинарии. В 1951—1955 годы обучался в Софийской духовной академии, которую окончил, написав работу на тему «Происхождение и развитие церковных одежд».

В 1956—1960 годы был помощником регента в церкви святой Параскевы Пятницы в Пловдиве.

26 января 1961 года прибыл в Вену. Поступил в ведение Венской епархии Русской Православной Церкви.

В 1962—1968 годы обучался в Венском государственном университете на факультетах славистики и истории искусства.

19 января 1963 года епископом Венским и Австрийским Филаретом (Денисенко) был рукоположён в сан диакона. Служил в клире Никольского кафедрального собора в Вене.

С 1969 по 1995 год работал библиотекарем в Венской национальной библиотеке.

26 августа 1972 года епископом Венским и Австрийским Германом (Тимофеевым) пострижен в монашество с именем Авенир.

6 апреля 1975 года архиепископом Венским и Австрийским Иринеем (Зуземилем) рукоположен в сан иеромонаха.

30 апреля 1978 года архиепископом Иринеем возведён в сан игумена, а 19 октября 1979 года — в сан архимандрита.

В 1979—1990 годы архимандрит Авенир является настоятелем храма Преображения Господня в Баден-Бадене (Германия) в юрисдикции Среднеевропейского экзархата Русской православной церкви. Однако служить в самом храме он не мог, так как в то время сам храм был отдан в ведение РПЦЗ и в отношении него шёл судебный процесс, в конечном итоге проигранный Московским Патриархатом.

С 25 августа по 11 сентября 1983 года посетил в СССР, посетил ряд московских и подмосковных храмов, совершил поездку в Минск и Успенский Жировицкий монастырь, где имел встречу с митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, посетил Ленинград, где был принят митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием, а также Новгород, Псков и Успенский Печерский монастырь, Троице-Сергиеву лавру и Московские Духовные Академию и Семинарию. 9 сентября был на приёме, устроенном Патриархом Пименом в связи с днём тезоименитства.

1 ноября 1990 решением Западноевропейского епархиального совета Болгарской Православной Церкви от 31 октября 1990 года митрополит Западноевропейский Симеон (Костадинов) возлагает на архимандрита Авенира временное попечительство общины святого Иоанна Рыльского в Вене.

В 1992 году уклонился в раскол, примкнув к «Альтернативному синоду». 14 сентября 1992 года в Болгарии был поставлен раскольническим митрополитом Пименом и другими уклонившимися в раскол епископами во епископа с титулом Главиницкий с поручением создавать болгарские православные общины в Европе, а в 1993 году был назначен митрополитом Венским и Европейским.

1 октября 1998 года был принят в клир Болгарской Православной Церкви в сущем сане с титулом епископа Знепольского. Был определён викарием Занадноевропейской епархии Болгарского Патриархата.

Скончался 11 июня 2001 года. Похоронен на Венском Центральном Кладбище.

Публикации 
 100-летие прихода в Баден-Бадене // Журнал Московской Патриархии. 1983. — № 1. — С. 20-21.
 Die byzantinische Kirchenmusik in Bulgarien. — 1984. — S. 189—209.
 Das Millenium der Russisch-orthodoxen Kirche. 1000-Jahr-Feier der Christianisierung Rußlands. Abtei Seckau (21. 3.).
 Die bulgarische Literatur. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Eine Übersicht. Basel (17. 11.).
 Die bulgarische Literatur. Christo Botev (1848—1876) und Vasil Drumev (1841—1901). Basel (17. 11.).

Награды 
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира 3 степени (1982)
 право ношения второго креста с украшениями (1986)
 орден преподобного Сергия Радонежского 3 степени (1988)

Примечания 

Епископы Болгарской православной церкви
Епископы Альтернативного синода
Выпускники Софийской духовной семинарии
Западно- и Среднеевропейская епархия